65-й полк — наименование полков в различных государствах:

СССР 
 65-й гвардейский артиллерийский Ясский Краснознамённый полк
 65-й пехотный Московский Его Величества полк
 65-й гвардейский истребительный авиационный Оршанский Краснознамённый ордена Суворова полк
 65-й штурмовой авиационный полк (1-го формирования)
 65-й отдельный транспортный Краснознамённый авиационный полк ВВС ВМФ (специального назначения) Главного Управления ВВС ВМФ
 65-й штурмовой авиационный полк 2-го (условно) формирования
 65-й артиллерийский полк 65-й стрелковой дивизии
 65-й отдельный гвардейский тяжёлый танковый полк
 65-й отдельный танковый Брестский Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова полк

Другие государства 
 65-й охранный моторизованный полк (Республика Сербская)
 65-й Нью-Йоркский пехотный полк